Le genre palémon, incluant la crevette rose, a été renommé Palaemon.
 Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Palémon, nom sous lequel Mélicerte est divinisé ;
 Palémon d'Étolie, fils d'Héphaïstos, un des Argonautes; 
 Palémon fils d'Héraclès ;
 Palémon fils de Priam.
 Palémon est un anachorète du désert de Thébaïde en Égypte, mort vers 330.
Palémon Glorieux (1892-1979) est un chanoine, historien médiéviste français.